Сезона 2008/09. Серије А била је 77. сезона од постојања ове лиге. Сезона је почела 30. августа 2008, а завршила се 31. маја 2009. У лиги се такмичило 20 клубова, 17 из претходне сезоне и 3 новајлије из друге лиге. Интер је освојио своју 17. титулу (четврту за редом). Сезону је завршио са освојена 84 поена, десет више од дргупласираног Јувентуса.

Завршна табела лиге 
Завршна табела Серије А за сезону 2008/2009

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

<small><sup>1</sup> Фиорентина је боља у међусобним дуелима</small>

Статистика у сезони

Најбољи стрелци 

Серија А
Сезона 2008/09. у италијанском фудбалу